Hamelink est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Hamelink (1939-2021), poète, prosateur et essayiste néerlandais ;
 Jasper Hamelink (1990-), coureur cycliste néerlandais.